Выпуск памятных монет во Франции начат в 1982 году с монеты 10 франков в честь 100 лет со дня смерти премьер-министра Франции Леона Гамбетты. Памятные монеты были выпущены номиналами: пять монет достоинством в один франк, четыре монеты достоинством два франка, пять монет достоинством пять франков (1989—1996), девять монет достоинством десять франков (1982—1989), две монеты достоинством в двадцать франков и тридцать две монеты достоинством в 100 франков (1982—1997). Последними в 2000 году были выпущены девять монет достоинством пять франков.

Примечания 

Памятные монеты Франции